Miejscowości w USA:
 Congress – jednostka osadnicza w stanie Arizona, w hrabstwie Yavapai
 Congress – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Wayne
Gminy w USA:
 Congress (ang. Congress Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Morrow
 Congress (ang. Congress Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Wayne